Нгуєн Куанг Хай (футболіст, 1985) — в'єтнамський футболіст.
 Нгуєн Куанг Хай (футболіст, 1997) — в'єтнамський футболіст.